Nachtigal peut désigner : 
 Gustav Nachtigal, un explorateur allemand ;
 Johann Karl Christoph Nachtigal, un théologien et écrivain allemand ;
 Nachtigal, un village du Cameroun dans la commune de Ntui ;
 Nachtigal, un village du Cameroun dans la commune de Batchenga ;
 Glacier Nachtigal, un glacier situé dans en Géorgie du Sud (Géorgie du Sud-et-les îles Sandwich du Sud).